Stazione di Nishinomiya – stazione ferroviaria giapponese a Nishinomiya, linea JR West
Stazione di Nishinomiya – stazione ferroviaria giapponese a Nishinomiya, Linea principale Hanshin